Zalka András (1919–2004) diplomata. katonatiszt, egyetemi tanár, gépészmérnök, pilóta
 Zalka András (1931–2023) sportvezető, labdarúgóedző, egyetemi tanár